

Малинова Поляна — село у Тербунському районі Липецької області.

Малинова — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.

Малинова — село, громада округу Раковник, Середньочеський край.

Також 
 Малинова вулиця